Islote bzw. Islotes steht für:
 Islote, Eiland im spanischsprechenden Raum
 Islotes, Inselgruppe von kleinen Inselchen im spanischsprechenden Raum

Siehe auch: